Le Championnat du Royaume-Uni de snooker 1984, huitième édition de ce tournoi de snooker appartenant à la catégorie Ranking, a pris place au Guild Hall de Preston en Angleterre, entre le  et le . 

Le tenant du titre est le Nord-Irlandais Alex Higgins. L'épreuve est remportée par Steve Davis pour la troisième fois.

Tableau final

Finale

Centuries (28) 

 135  Jack McLaughlin
 134, 120, 108, 106  Steve Davis
 132, 125  Cliff Thorburn
 129, 124, 100  Alex Higgins
 121  Eddie Sinclair
 119, 114, 102  Tony Chappel
 119  Willie Thorne
 113, 100  Tony Jones
 111  Peter Francisco
 111  Tony Meo
 110  Malcolm Bradley
 108  Steve Newbury
 107  Tony Knowles
 105  Jimmy White
 102  Eddie Charlton
 101  John Parrott
 100  Paddy Browne
 100  Robby Foldvari
 100  Cliff Wilson

Référence

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat du Royaume-Uni de snooker

Liens externes 
 

1984
Snooker en 1984
Sport en Angleterre en 1984
Sport à Preston (Lancashire)